Tomato Jaws — трио с Украины. В состав входили три украинца — Alex junior (Александр Жижченко), Playone (Павел Ленченко) и Ната Жижченко.

История 
Официально группа была создана в 2002 году, и их дебютный альбом «ТomatoJaws — (Innertion Records UA)» был выпущен в 2004 году.

Инициатором создания трио является Александр Жижченко. Старший брат (сценическое имя Alex Junior) Наты Жижченко (второго участника коллектива) воспитывался в музыкальной семье. Несколько поколений музыкантов, в числе которых дедушка, мастер фольклорных и классических музыкальных инструментов Александр Никитович Шленчик, дали музыкальное образование и привили любовь к музыке обоим детям.

В 2001 году, после окончания Эстрадной кафедры Института культуры и искусств, Alex Junior интересовался электронными направлениями, позже основал свою школу электронной музыки Innertion и звукозаписывающую студию под лейблом Innertion.
В 2002 году пристрастие к электронной музыке материализовалось в создание коллектива под названием Tomato Jaws. В состав входили: DJ Kex, Алла Московка (Gorchitza LP) и Alex Junior (Александр Жижченко). TJ (Tomato Jaws) гастролировали по клубам Украины и записали первый студийный альбом- TomatoJaws [2004] (Innertion Records UA). Проработав два года, музыканты разбежались по другим музыкальным направлениям. И тогда родился новый формат (уже дуэта) Tomato Jaws. В составе дуэта Александра Жижченко (композитор / аранжировщик) и Наты Жижченко (поэт /композитор /вокалист/исполнитель сольных партий на сопилке).
Дуэт записывает студийный альбом No Concept (Innertion Records UA) 2006. После выступления на главной сцене КаZантипа популярность и узнаваемость коллектива возрастает.
В 2006 году в коллектив приходит третий участник Playone (композитор/аранжировщик) и TJ работают как электронное трио. В таком составе записывают новый студийный альбом «ONE SECRET», вышедший на лейбле Moon Records.

Сингл Tomato Jaws — Be with Me EP с ремиксами от Dub Taylor aka Tigerskin, Cbass and Mikobene и Playomotion подписан на ирландском лейбле Elevation Recordings.
Команда работала на одной сцене с Terry lee Brown junior, Yonderboi, Telepopmusik, Apparat, Curtis, Tomcraft и другими.

Летом 2013 года группа распалась из-за решения Натальи Жижченко уйти с проекта и заняться сольной карьерой.

Дискография

Студийные альбомы 
 2004 TomatoJaws (Innertion Records UA) (в украинский чартах с 2004)
 2005 No Concept (Innertion Records/Odyssey UA)
 2008 One Secret (Lavina music) в активной ротации на радиостанциях, а клип на телевидение.
 2010 Feel Me (Moon Records)''

Релизы 

 ТOMATO JAWS — One Secret [album] (Lavina Music UA) (2008)
01. Deepertion (Original mix)
02. One Secret
03. Be With Me (Original mix)
04. Dont Save
05. Feel The Sound
06. Forget (2008 mix)
07. Not Your Baby
08. Too Ordinary (Original mix)
09. When I See U (Club mix)
10. Nastya (club mix)
11. Be With Me (deepelectro mix)
12. Zelenij + bonus track Too Ordinary (Reprise) incl.
When I See U (Video)
 CD: Gorchitza Live Project — HighLights: Kiss Me Loneliness(Tomato Jaws late night magic dub) (Lavina Music UA) (2008)
 CD: Clubstar Session: DJ Electric — Circle of a Square (Tomato Jaws rmx) (Clubstar Germany) (2008)
 CD: DJ Beauty — Bigudi: Tomato Jaws — Too ordinary (Synthetic Sound System High Nicotine Mix) (Virus Music UA) (2008) EP: Tomato Jaws — Too Ordinary (Remixes) (Really Really Big Records UA) (2007)
 CD: Luckystars Go Deep: DJ Electric — Circle of a Square (Tomato Jaws rmx) (World Club Music RU) (2007) EP: DJ Electric — Circle of a Square: Tomato Jaws rmx (Deepology RU) (2007)
 CD: Rafinad Compilation by Denis Binokl: Simple Place (Virus Music UA) (2007)
 CD: Lowell — Axioma: Tomato Jaws — Feel the Sound (Lowell rmx), Tomato Jaws — Simple Place (Lowell rmx) (Innertion UA) (2007)
 CD: Drum’n'Bass Konventsiya (Selection VI): Tomato Jaws — Moving to You (Blasta Remix) (Respect Records RU) (2007) EP: TomatoJaws — Clearheart EP [Snoochi-Boochi RU] (2007)
 CD: Innertion DeepSession Vol2: Tomato Jaws — For Brother, Tomato Jaws — Dont Save (Innertion UA) (2006)
 CD: TomatoJaws — No Concept [2005] (Innertion Records/Odyssey UA)
 CD: TomatoJaws — TomatoJaws [2004] (Innertion Records UA)

Совместные работы 
 Riffmaster и Tomato Jaws- совместная работа «Лист до душі»

Видео 
 Tomato Jaws — When I See You  
 Tomato Jaws — No concept  
 One Secret на M1
 Riffmaster и Tomato Jaws- совместная работа «Лист до душі»

Примечания

Ссылки 
 Страница на My space
 Last.fm
 Tomato Jaws на promoDJ 
 Статьи на TOPDJ 
  Music.com.ua
 Cosmopolitan. Интервью. Октябрь, 2008.-66с.
 DJam Magazine.Интервью. Июль, 2008.-38с.
 Сolumnist.su Интервью, 2010 г.
 Tomato Jaws & Black Tie Quartet "Why Don't You" 

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Украины